Leavens est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1886-1953), homme politique canadien en Ontario
Edmund Leavens Chandler (1829-1880), homme politique canadien du Québec
, professeur américain de science informatique
 (1836-1917), homme politique américain dans le Wisconsin

Homonymie de patronyme